

Persone
 Elisabetta Pinotti, nota anche come Bettina (XVIII-XIX secolo) – contralto italiana
 Ferruccio Pinotti (1959) – giornalista e saggista italiano
 Gian Nicola Pinotti (1947-2010) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Marco Pinotti (1976) – ciclista su strada e pistard italiano
 Roberta Pinotti (1961) – politica italiana
 Roberto Pinotti (1944) – giornalista, scrittore e ufologo italiano

Altro
 12470 Pinotti – asteroide della fascia principale